Regionalne nogometne lige su predstavljala 4. rang u nogometnom prvenstvu SFRJ u sezoni 1985./86. Regionalna liga Slavonije i Baranje je bila podijeljena u dvije skupine: Podravsku (Sjever) i Posavsku (Jug). Pobjednici grupa bi u narednoj sezoni igrali u Hrvatskoj republičkoj nogometnoj ligi - grupa "Istok", dok su posljednjeplasirani ispadali u Međuopćinske lige.  Prvak lige je bila "Sloga" iz Vukovara.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice 
 Hrvatska liga - Istok 1985./86. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje Jug 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Monografija "60 godina Radničkog nogometnog kluba Sloga Vukovar : 1926-1986", str. 182
  

1985-86
1985-86 Sjever
Slavonija